Первая лига СССР по футболу — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Первая лига появилась одновременно с учреждением чемпионата СССР по футболу, прекратила своё существование одновременно с чемпионатом СССР по футболу в 1991 году.

Ранее называлась (в хронологическом порядке): «Группа Б», «Группа 2», «Класс Б», «Класс А (вторая подгруппа)», «Класс А (вторая группа)» и «Класс А (первая группа)». С 1971 года — первая лига.

Участники 
Ежегодное число участников варьировалось. В 1940—1970-е годы было несколько групп в данном турнире, их победители проходили в высшую лигу СССР. До 1989 года при равенстве нескольких команд по количеству очков команда, которая меньше всего игр свела вничью, проходила в высшую лигу либо сохраняла своё место в первой лиге, борясь за сохранение своего места там.

Победители сезонов

Участники и занятые места 

Информация дана с 1970 года, когда количество участников было значительно сокращено, и розыгрыш стал проводиться без деления на подгруппы.

См. также 
 Кубок Первой лиги СССР

Примечания

Ссылки 
 USSR (Soviet Union) — Final Tables 1924-1992  на rsssf.com
 Таблицы чемпионатов СССР  на сайте КЛИСФ